Il singolare del Bank Austria Tennis Trophy 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Tim Henman era il detentore del titolo, ma hanno perso nel 2º turno contro Guillermo Cañas.

Tommy Haas ha battuto in finale 6–2, 7–6 (8–6), 6–4 Cañas.

Teste di serie

  Evgenij Kafel'nikov (primo turno)
  Tim Henman (secondo turno)
  Àlex Corretja (primo turno)
  Roger Federer (quarti di finale)

 Goran Ivanišević (primo turno) 
 Tommy Haas (campione) 
 Fabrice Santoro (primo turno) 
 Carlos Moyá (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Bank Austria Tennis Trophy 2001
ATP Tour 2001